Юниорский турнир УЕФА 1955 года — восьмой юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Италии. Турнир стал первым, который прошёл под эгидой УЕФА.

В турнире приняли участие 19 команд. Команды были разбиты на пять групп (четыре группы по четыре команды и одна группа с тремя командами). В этом году решили не проводить стадию плей-офф и выявлять победителя турнира. Победителями своих групп стали Румыния, Италия, Болгария, Венгрия и Чехословакия.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  Испания
  Италия

  Люксембург
  Польша
  Португалия
  Румыния
  Саар
  Северная Ирландия

  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Швейцария
  Югославия

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Группа E 

Результаты матчей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1955 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Италии
Апрель 1955 года
Спорт в Италии в 1955 году
Чемпионаты Европы в 1955 году
Чемпионаты Европы в Италии